Paulis ist 

 der alte Name der Stadt Isiro in der Demokratischen Republik Kongo

Păuliș ist 

Paulis ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Paulis (1875–1933), Offizier der belgischen Armee
 Ilse Paulis (* 1993), niederländische Ruderin
 Irmgard Paulis (* 1943), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin